Бизюков:
 Бизюков, Иван Егорович (1919—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Бизюков, Илья Васильевич (1913—1961) — советский футболист, тренер.